Recessief kan betrekking hebben op:
 Het tegenovergestelde van dominant in de genetica, zie recessief (genetica)
 Het tegenovergestelde van competent in de geologie, zie competentie (gesteente)
 Een achteruitgang van de economie, zie recessie